Список видів ссавців Французької Гвіани складений на основі даних МСОП. Список налічує 16 видів ряду Хижі (Carnivora), 20 — Cetartiodactyla, 101 — Рукокрилих (Chiroptera), 4 — Cingulata, 13 — Опосумоподібних (Didelphimorphia), 5 — Pilosa, 6 — Приматів (Primates), 31 — Гризунів (Rodentia) і по одному виду з рядів Зайцеподібних (Lagomorpha), Конеподібних (Perissodactyla) та Сирен (Sirenia). У перелік не включено забрідлих і свійських ссавців.

Умови проживання 
Французька Гвіана має площу 83 534 км², лежить на північному сході Південної Америки на узбережжі Атлантичного океану. Клімат тропічний, жаркий, вологий, характеризується невеликою сезонною зміною температури. Низькі прибережні рівнини піднімаються до пагорбів і невеликих гір. На території є Амазонський Парк Французької Гвіани (), і загалом 11 заповідних територій, де, зокрема, охороняються праліси та морська фауна.

Природоохоронні статуси 
Із 199 зазначених у таблиці видів, 1 — перебуває під загрозою зникнення, 7 — є уразливими, 5 — близькі до загрозливого стану, для 21 виду даних недостатньо.

Для того, щоб вказати охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використано такі позначки:

Список 

</center>

Примітки

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

 *
Французька Гвіана